Какета — департамент в Колумбії
 Какета (Жапура) — річка в Колумбії та Бразилії